Менюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Менюк, Георгий Николаевич (1918—1987) — молдавский советский писатель.
 Менюк, Ефрим — канадский музыкант, вовлечённый во множество монреальских групп.